Daerah Tingkat II Manokwari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Sorong, kabupaten, Papua Barat, 
 Kabupaten Manokwari, kabupaten, Papua Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar